Pelletan ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Pelletan (1846–1915), französischer Journalist und Politiker
 Eugène Pelletan (1813–1884), französischer Journalist und Schriftsteller
 Germaine Pelletan (1903–1989), Schriftstellerin
 Philippe Jean Pelletan (1747–1829), französischer Chirurg
 Pierre Pelletan (1782–1845), Mediziner

Sonstiges:
 Pelletan Point, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika